El término Hua Hum puede referirse a:

 Paso Hua Hum, paso fronterizo internacional entre Argentina y Chile, en la provincia del Neuquén;
 Río Hua-Hum, río en la provincia del Neuquén que desemboca en el Océano Pacífico;
 Río Filo Hua Hum Oeste, río que desemboca en el lago homónimo;
 Lago Filo Hua Hum, lago en la provincia del Neuquén, Argentina.